Stielchen steht für:
 ein medizinisches Gerät, siehe Stieltupfer
 den Körperteil eines Insekts, siehe Petiolus